Akteneinsicht steht für:

 Akteneinsicht (Deutschland)
 Akteneinsicht (Schweiz)